Ниже представлен список легионеров футбольного клуба «Бунёдкор». Клуб был основан 6 июля 2005 года под названием «Курувчи». В 2005 году, выступая в чемпионате Ташкентской области (Вторая лига), команда завоевала путёвку в стыковые матчи, дающие право побороться за выход в первую лигу чемпионата Узбекистана. С задачей выхода в первую лигу «Курувчи» справился успешно, и с 2006 года начал выступать в Высшей лиге национального первенства. 3 августа 2008 года было официально объявлено о смене названия клуба на «Бунёдкор». Первым легионером, сыгравшим за «Курувчи», является туркменский футболист Гочгули Гочгулиев. До настоящего времени 32 иностранных футболиста выступали за «Бунёдкор».

Список 
Данные по состоянию на декабрь 2018 года.Жирным выделены игроки, выступающие за клуб в настоящее время.

Гражданство легионеров

См. также 
 Бунёдкор (футбольный клуб)
 ФК «Бунёдкор» в Азиатских кубках
 Футбол в Узбекистане

Ссылки и источники 
 Официальный сайт ФК «Бунёдкор»
 Список легионеров ФК «Бунёдкор» на официальном сайте клуба
 Легенды «Бунёдкора»
 Информация о «Бунёдкоре» и полный список игроков клуба на сайте footballfacts.ru

ФК «Бунёдкор»
Бунедкор